Матчи плей-офф ВНБА сезона 1997 проходили с 28 августа по 30 августа 1997 года. В плей-офф турнира по итогам регулярного первенства вышли четыре лучших клуба чемпионата: три из Восточной конференции и одна из Западной. Все раунды турнира проводились лишь до одной победы одного из клубов. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Хьюстон Кометс», которая со счётом 65:51 переиграла клуб «Нью-Йорк Либерти». «Кометы» в своём дебютном сезоне выступали в Восточной конференции, остальные же годы своего существования играли в Западной. Самым ценным игроком финала стала Синтия Купер.

Сетка

Результаты

Полуфиналы

Хьюстон — Шарлотт — 1-0

Нью-Йорк — Финикс — 1-0

Финал

Хьюстон — Нью-Йорк — 1-0

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 1997
Плей-офф ВНБА